Don Williams peut désigner :
 Don Williams (1939-2017), auteur-compositeur-interprète de musique country américain ;
 Don S. Williams (1938-), acteur, producteur et réalisateur canadien.